Державний департамент інтелектуальної власності (ДДІВ) — є урядовим органом державного управління, що діяв у складі Міністерства освіти і науки України і йому підпорядковувався. Основними завданнями ДДІВ є участь у межах своєї компетенції у забезпеченні реалізації державної політики в сфері інтелектуальної власності; прогнозування і визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері інтелектуальної власності; організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України N 346 від 28.03.2011 ДДІВ було ліквідовано, а його функції передано до Міністерства економіки.

Див. також 

 Український інститут промислової власності

Зовнішні посилання 

 Офіційний сайт Державного департаменту інтелектуальної власності 
 Положення про Державний департамент інтелектуальної власності
 Основні етапи розвитку державної системи охорони інтелектуальної власності 

 Постанова КМУ від 28 березня 2011 р. N 346 "Про ліквідацію урядових органів" 

Право інтелектуальної власності
Міністерство освіти і науки України
Урядові органи України